Comillas kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Comillas Norte, ort, Ilocosregionen, Province of Ilocos Sur, 
 Comillas (ort i Filippinerna), Centrala Luzon, Province of Tarlac, 
 Comillas River, vattendrag, Kordiljärernas administrativa region, Province of Benguet,

Spanien 

 Comillas (ort i Spanien, Kantabrien, Provincia de Cantabria, lat 43,39, long -4,29), 
 Comillas (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar